Madagaskar har flere betydninger:
 Madagaskar – En ø-nation sydøst for Afrika.
 Madagascar (film) – En film fra DreamWorks.